Role bezeichnet

den Namen von 3 Dörfern in Polen:
 Role (Łukow) in der Woiwodschaft Lublin
 Role (Miastko) in der Woiwodschaft Pommern
 Role (Rąbino) in der Woiwodschaft Westpommern

in der Informationstechnik
 eine Form der Trait (Programmierung)
 eine Benutzerrolle

Role ist der Familienname folgender Personen:
 Gesche Role († 1572), Opfer der Hexenverfolgung in Neustadt am Rübenberge, Ehefrau des Vogts, siehe Annecke Lange 

Siehe auch:
 Rolle